Acton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Acton Township (Minnesota)
 Acton Township (North Dakota)